Prese parte ai Giochi olimpici di Saint Louis 1904 e si posizionò al terzo posto sia nei 100 metri piani che nei 200 metri piani, in entrambi i casi alle spalle dei connazionali Archibald Hahn e Nathaniel Cartmell; conquistò la medaglia d'argento nei 60 metri piani, ancora una volta dietro Archibald Hahn.

Palmarès

Collegamenti esterni